Schlacht von Talavera steht für: 

 Schlacht bei Talavera (1809), Teil der Napoleonischen Kriege auf der Iberischen Halbinsel
 Schlacht bei Talavera (1936), Teil des Spanischen Bürgerkrieges